Małe królestwo Bena i Holly (ang. Ben and Holly’s Little Kingdom, 2009-2014) – brytyjski serial animowany, który został stworzony przez twórców serialu Świnka Peppa. Serial emitowany jest w Polsce od 24 stycznia 2010 na kanale Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach wróżki, księżniczki Holly i jej przyjaciela, elfa Bena, którzy mieszkają w zaczarowanym królestwie.

Bohaterowie 
 Ben – mały elf. Przyjaciel wróżki Holly. Mieszka wraz z rodzicami wewnątrz drzewa. Na nim zwykle Holly ćwiczy swoje zaklęcia.
 Holly – jest wróżką i czarodziejką. Przyjaciółka Bena. Mieszka razem z rodzicami i dwiema siostrami w pałacu wróżek. Uczy się magii pod opieka Niani Śliwki, często ćwicząc ją na swoim przyjacielu Benie.
 Niania Śliwka – opiekunka Bena i Holly. Zawsze ratuje ich z opresji.
 Stary Mądry Elf - doradza i uczy głównych bohaterów, przywódca i sędzia elfów. Nie lubi magii.
 Król wróżek - ojciec Holly, Daisy i Poppy.
 Królowa wróżek - matka Holly, Daisy i Poppy.
 Daisy i Poppy - bliźniacze siostry Holly.
 Pan Elf - ojciec Bena.
 Pani Elf - matka Bena.
 Biedronka Gaston - najlepszy zwierzęcy przyjaciel dwójki bohaterów, zachowuje się jak pies (szczeka, aportuje), Ben na nim lata.

Obsada 
 Preston Nyman – Ben
 Sian Taylor – Holly
 Sarah Ann Kennedy – Niania Śliwka
 Jonny Butler – Elf Jake
 Judy Flynn – Pani Elf
 Oliver May – Elf Oli
 Lucy Moss – Violet
 Zara Siddigi – Truskawka

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria: Ilona Kuśmierska
Dialogi polskie: Wojciech Szymański
Tłumaczenie: Hanna Osuch (odc. 53-104)
Dźwięk i montaż:
 Izabela Waśkiewicz (odc. 1-52),
 Jacek Marcinkowski (odc. 1-26)
 Jacek Osławski
 Aneta Michalczyk-Falana
Teksty piosenek: Andrzej Brzeski (odc. 40, 51-52)
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol (odc. 33, 39-40, 51-52)
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Nadzór merytoryczny: Aleksandra Dobrowolska i Katarzyna Dryńska (odc. 1-13, 27-49, 51-52)
Wystąpili:
 Katarzyna Owczarz-Pysiak – Holly (odc. 1-52)
 Jan Rotowski – Ben (odc. 1-52)
 Zygmunt Sierakowski – Król (odc. 1-52)
 Joanna Jeżewska – Niania
 Kinga Tabor – Królowa
 Michał Sitarski – Narrator
 Sara Lewandowska – Holly (odc. 53-104)
 Bernard Lewandowski – Ben (odc. 53-104)
 Wojciech Duryasz – Król (odc. 53-104)
 Anna Apostolakis – Maligna, babcia Holly (odc. 84)
 Mirosław Wieprzewski – Wiktor, dziadek Holly (odc. 84)
 Krzysztof Szczerbiński – Rudobrody (odc. 92, 102)
 Anna Gajewska
 Krzysztof Wójcik
 Jolanta Wilk – Mama Bena
 Maciej Szary – Stary Mądry Elf
 Mirosław Guzowski – Tata Bena
 Małgorzata Steczkowska
 Brygida Turowska
 Martyna Sommer
 Jaśmina Nowicka
 Izabela Dąbrowska
 Mirosława Krajewska
 Stefan Knothe
 Paweł Szczesny – Gnom (odc. 104)
 Jarosław Boberek
 Mikołaj Klimek
 Maciej Falana
 Jan Pęczek
 Zuzanna Jażwinska
 Zbigniew Konopka – Mikołaj (odc. 103-104)
 Janusz Wituch – Tata Lucy
 Ewa Serwa – Mama Lucy
 Natalia Jankiewicz – Lucy
 Katarzyna Skolimowska
 Jakub Jankiewicz
 Bożena Furczyk
 Ilona Kuśmierska
 Jarosław Domin
 Przemysław Wyszyński
 Joanna Jędryka
 Adam Fidusiewicz
 Beata Wyrąbkiewicz
i inni

Lektor:
 Jacek Kopczyński (odc. 1-52),
 Michał Sitarski (odc. 53-104)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2009